Bearwallow Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bearwallow Knob (North Carolina)
 Bearwallow Knob (Fayette County, West Virginia)
 Bearwallow Knob (Greenbrier County, West Virginia)